San Bruno steht für folgende geographische Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 San Bruno, Stadt in Kalifornien
 San Bruno Creek, Fluss in Kalifornien
 San Bruno Mountain, Hügel in Kalifornien

in Mexiko:
 San Bruno (Baja California Sur), Ort in Niederkalifornien
 San Bruno (Yucatán), Ort in Yucatán
 Misión de San Bruno, Missionsstation in Niederkalifornien

in anderen Ländern:
 Serra San Bruno, Stadt in Kalabrien, Italien

San Bruno ist der Familienname folgender Personen:
 Vicente San Bruno († 1817), spanischer Offizier im chilenischen Unabhängigkeitskrieg